

Codici 
 xor – codice ISO 639-3 della lingua korubo

Matematica 
 XOR – disgiunzione esclusiva, operatore logico dell'algebra di Boole

Videogiochi 
 XOR – videogioco del 1987